Aylesbury bezeichnet:

 Aylesbury, die Hauptstadt der englischen Grafschaft Buckinghamshire
 Aylesbury (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Aylesbury (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Aylesbury (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 einen fiktiven Ort im Werk von H. P. Lovecraft, siehe Cthulhu-Mythos.
 Aylesburyente, eine britische Entenrasse, die vornehmlich in Aylesbury gezüchtet wurde

Aylesbury ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Aylesbury, 1. Baronet (1576–1657), ziviler Beamter der Royal Navy und Direktor der britischen Münzanstalt